А́ндерссон () — одне з найпоширеніших шведських прізвищ.

Патронім, утворений від чоловічого імені Андерс.

 Агнета Андерссон (1961) — шведська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (1984, 1996).
 Андерс Андерссон (1974) — шведський футболіст, півзахисник.
 Андреас Андерссон (1974) — колишній шведський футболіст (нападник) і футбольний тренер.
 Бенні Андерссон (1946)— шведський композитор і співак, колишній учасник гурту АББА.
 Бібі Андерссон (1935—2019) — шведська кіноактриса.
 Б'ярне Андерссон (1940) — шведський лижник, олімпійський медаліст (1968).
 Гаррі Андерссон (1913—1996) — шведський футболіст, нападник.
 Гаррієт Андерссон (1932) — шведська кіноактриса.
 Даніель Андерссон
 Деніел Андерсон
 Еліас Андерссон (1996) — шведський футболіст.
 Ернст Андерссон (1909—1989) — шведський футболіст (півзахисник) та футбольний тренер.
 Кеннет Андерссон (1967) — шведський футболіст, нападник.
 Кент Андерссон (1942—2006) — шведський мотогонщик, дворазовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP в класі 125сс (1973—1974).
 Кім Андерссон (1982) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Конні Андерссон (1939) — шведський автогонщик.
 Лейф Андерссон (1961) — шведський біатлоніст, олімпійський медаліст (1992).
 Ліна Андерссон (1981) — шведська лижниця, олімпійська чемпіонка (2006).
 Лена Андерссон (1955) — шведська співачка.
 Лотта Андерссон (1981) — шведська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів світу.
 Магдалена Андерссон (1967) — шведська економістка та політична діячка, лідер Соціал-демократичної партії. Міністр фінансів Швеції (2014—2021). Прем'єр-міністр Швеції з 2021 року.
 Магнус Андерссон (1966) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (1992, 1996, 2000).
 Маттіас Андерссон (1978) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (2012).
 Мікаель Андерссон (1966) — шведський хокеїст.
 Андерссон Наташа — керівник недержавної організації «Roslagens Moder Theresa» (Швеція); відзначена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Нільс Юхан Андерссон (1821—1880) — шведський ботанік.
 Оке Андерссон (1917—1983) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Патрік Андерссон (1971) — шведський футболіст, захисник.
 Петер Андерссон (1965) — шведський хокеїст, захисник.
 Петтер Андерссон (1985) — шведський футболіст, півзахисник.
 Роберт Андерссон (1969) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (1992, 1996).
 Рой Андерссон (1943) — шведський кінорежисер.
 Рой Андерссон (1949) — шведський футболіст, захисник.
 Свен Андерссон (1907—1981) — шведський футболіст, захисник.
 Свен Андерссон (1963) — шведський футболіст, воротар.
 Себастьян Андерссон (1991) — шведський футболіст.
 Стен Андерссон (1923—2006) — шведський політик, соціал-демократ.
 Юнас Андерссон (1981) — шведський хокеїст, правий нападник.

Див. також 
 Андерсон
 Андерсен

Шведські прізвища